hrabstwo Santa Cruz (ang. Santa Cruz County) w USA, w stanie Arizona
 hrabstwo Santa Cruz (ang. Santa Cruz County) w USA, w stanie Kalifornia